Фаусто Мануэль Пинто Рохас (; родился 8 августа 1983 года в Кульякане, Мексика) — мексиканский футболист, игравший на позиции левого защитника. Выступал за сборную Мексики.

Клубная карьера 
Фаусто является выпускником футбольной академии «Пачуки». Пинто дебютировал в основном составе команды в 2001 году. В том же году он стал чемпионом Мексики, хотя почти не принимал участия в играх основной состав. В сезоне 2006 и 2007 годов Фаусто вновь выиграл чемпионат, уже являясь основным защитником клуба. Также он стал дважды победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ и обладателем Южноамериканского кубка в 2006 году. В составе «Пачуки», Пинто провёл более 200 матчей во всех турнирах, но голов так и не забил.

В сезоне 2008/09 Фаусто перешёл в «Крус Асуль». 9 марта 2009 года в матче против «Сантос Лагуна», Пинто дебютировал за новый клуб. 29 ноября в поединке против «Пуэблы», защитник забил свой первый гол в мексиканской Примере.

Международная карьера 
27 июня 2007 года в матче Кубка Америки против сборной Бразилии, Пинто дебютировал за сборную Мексики. На турнире он принял участие также в поединках против команд Эквадора, Парагвая, Аргентины и Уругвая и помог сборной Мексики завоевать бронзовые медали первенства.

В 2009 году в составе национальной команды Фаусто стал обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ в США. На турнире он принял участие в четырёх матчах против сборных Никарагуа, Гваделупы, Панамы, Коста-Рики, Гаити и хозяев соревнований США.

Достижения 

Клубные

 «Пачука»
  Чемпионат Мексики по футболу — Верано 2001
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2006
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2007
  Лига чемпионов КОНКАКАФ — 2007
  Лига чемпионов КОНКАКАФ — 2008
  Южноамериканский кубок — 2006
  Североамериканская суперлига — 2007

 «Крус Асуль»
  Лига чемпионов КОНКАКАФ — 2013/2014

Международные

 Мексика
  Золотой Кубок КОНКАКАФ — 2009
  Золотой Кубок КОНКАКАФ — 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на ESPN Soccernet
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»